Frank Valentino (Amerikaans bariton) (1907-1991), Amerikaans bariton, geboren als Francis Valentine Dinhaupt
 Frank Valentino (Vlaams zanger) (geboren 1957), Vlaams zanger, geboren als Franky Verrecas